(HFHI), généralement appelé  ou simplement , est une organisation internationale, œcuménique chrétienne, non gouvernementale, sans but lucratif dédiée à la construction de logements simples, décents et abordables. Elle a été fondée aux États-Unis à Americus en Géorgie en 1976.

Les logements sont construits en utilisant le travail bénévole et sont vendus sans bénéfice.

Dans le monde 
En dehors des États-Unis, l' demande le paiement d'intérêts financiers pour se protéger contre l'inflation. Cette politique a été mise en place depuis 1986.

Dans les pays francophones, elle est connue comme Habitat pour l'humanité.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
  Site officiel
  Section canadienne francophone

Association fondée en 1976
Association ou organisme caritatif
Association ou organisme lié au christianisme
Comté de Sumter (Géorgie)
Organisation non gouvernementale américaine
Organisation non gouvernementale internationale
Organisme fondé en 1976
Protestantisme
Aide aux sans-abri